Einarson ist der Familienname folgender Personen:

 Benedict Einarson (1905–1988), US-amerikanischer Klassischer Philologe
 John Einarson (* 1952), US-amerikanischer Musikwissenschaftler

Siehe auch:
 Einarsson